Varanus ornatus est un synonyme attribué à deux espèces de sauriens :
 Varanus ornatus Daudin, 1803 est synonyme de Varanus niloticus (Linnaeus, 1766)
 Varanus ornatus Carlleyle, 1869 nec Daudin, 1803 est synonyme de Varanus griseus (Daudin, 1803)

Varanidae
Synonyme de sauriens (nom scientifique)